Letmathe steht für:
 Letmathe, Stadtteil von Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Letmathe (Familie), deutsche Adelsfamilie des 14. bis 16. Jahrhunderts aus Langenholthausen

Letmathe ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar von Letmathe (1606–1678), deutscher Generalmajor und Kriegsrat in schwedischen Diensten
 Franz von Letmathe (1575–1638), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Domherr
 Heidenreich von Letmathe († 1625), Domdechant in Münster
 Heinrich von Letmathe (1597–vor 1654), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Domherr
 Johann von Letmathe (vor 1577–nach 1596), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Subdiakon und Domherr in Münster
 Kaspar Friedrich von Lethmate (1652–1714), kurbrandenburgischer Generalmajor, Sohn von Caspar
 Michael Letmathe (* 1984), deutscher Theaterregisseur und Dramaturg
 Peter Brabeck-Letmathe (* 1944), österreichischer Manager

Siehe auch:
 Lethmate